Victor Michel (1851-1918), Belgisch militair en politicus
 Victor Michel (1915-1982), Belgisch vakbondsvoorzitter en politicus